Venetjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Venetjoki (vattendrag i Finland), Mellersta Österbotten,

Sverige 

 Venetjoki (vattendrag i Sverige), Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar